Арадський трамвай — діюча трамвайна мережа у румунському місті Арад, керована «Компанією громадського транспорту Арада» (). Працює з 1869 року, що робить мережу найстаршою на території сучасної Румунії. Підпадає під класифікацію інтерурбан, оскільки деякі маршрути використовують колишню приміську залізницю і сполучають Арад із низкою довколішніх сіл на схід від міста, найвіддаленішим з яких є Гіорок.

Історія 
Трамвай в Араді з'явився після того, як виникла потреба доправляти населення і товари місцевих підприємств до новозбудованої залізничної станції. На початку свого існування мережа складалася з трьох маршрутів конки колії 1435 мм, що обслуговувалися дев'ятнадцятьма вагонами.

1913-го року арадський трамвай було електрифіковано, а вже наступного року він залишився єдиним видом громадського транспорту, бо усі автобуси було реквізовано австро-угорською армією через війну.

Унаслідок Тріанонського договіру Трансильванію (а заразом і Арад) отримало Королівство Румунія, тож 1944 року до міста надійшла частина трофейних вузькоколійних трамваїв з Одеси. Коли Румунія перейшла на бік антигітлерівської коаліції, вагони довелося повернути.

У 40-х та 50-х роках XX сторіччя трамвайна мережа зростала, як і кількість трамваїв. Новим етапом розширення стала лінія за межі міста до хімічного комбінату, яку до 1978 року подовжили далі на схід. Тоді ж почалося оновлення трамвайного парку чехословацькими Tatra T4R.

Тарифи 
Разовий квиток у трамваї коштує 3 леї; діють проїздні, котрі залежать від типу маршруту (міський/приміський), кілометражу (для приміських трамваїв) та терміну дії.

Маршрути 
Станом на 2020 рік у місті налічується 13 регулярних трамвайних маршрутів:

 — частково або повністю заміські маршрути

Примітки 

Арадський трамвай